Hotel Gromada Toruń – dwugwiazdkowy hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Żeglarskiej 10/14, w sąsiedztwie Teatru Muzycznego, Muzeum Diecezjalnego oraz katedry św. św. Janów.

Historia 

Hotel powstał w połowie lat 70. XX wieku i nosił nazwę Zajazd Staropolski. Mieści się on w trzech kamienicach – zabytkowej, gotyckiej z 2. połowy XIV, a przebudowanej w XVIII wieku oraz w dwóch powstałych w XX wieku.

Najstarsza z nich w latach 1437–1463 była własnością Łukasza Watzenrodego – dziadka Mikołaja Kopernika, zaś w latach 1463–1499 jego wuja – burmistrza toruńskiego Tilemana von Allen. W latach 1866–1890 w kamienicy drukowano pierwsze egzemplarze Gazety Toruńskiej.

W 1931 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków.

Pozostałe dwie wybudowano w miejscu kamienic gotyckich, które zostały zbombardowane w czasie wyzwolenia miasta w styczniu 1945 roku przez rosyjskiego pilota, choć niektóre źródła podają, że był to lotnik niemiecki.

Hotel należy do Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Ma standard dwugwiazdkowy i dysponuje 43. pokojami.

Zobacz też 
 Turystyka w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Gromada
Zabytkowe kamienice w Toruniu